Point Clear kan syfta på följande:

 Point Clear, England - en ort i Essex, England
 Point Clear, Alabama - en ort i USA